GB:

 GB — гігабайт, кратна одиниця вимірювання кількості інформації, рівна 1 073 741 824 (230) стандартним (8-бітним) байтам або 1024 мегабайтам.
 Gb — гігабіт
 .gb — національний домен верхнього рівня для Великої Британії.
 GB — код ISO 3166 для Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
 GB — Green Bunny, японська анімаційна студія
 Game Boy — портативна ігрова консоль від Nintendo